Рыбное — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Луговского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)